Стефан Дуэ Шмидт (; род. 28 августа 1994 года, Копенгаген, Дания) — датский конькобежец. Участник зимних Олимпийских игр 2018 года.

Биография 
Стефан Дуэ Шмидт родился в столице Дании — Копенгагене. Его отец работает фотографом, а мать — медсестра в военном госпитале. Впервые на коньки стал в 2001 году. Профессионально тренироваться начал в 2008 году на базе клуба «HLF72». Длительное время провёл на тренировках в таких странах, как Нидерланды и Германия. С 2007 года и по настоящее время тренируется под руководством Йеспера Карлсона (). Датский конькобежец Филипп Дуэ Шмидт приходится родным братом Стефану.

Спортивная карьера 
На данный момент Стафан не добыл медали на каких либо соревнованиях. Лучшим его выступлением было участие на чемпионате Европы по конькобежному спорту 2013 года, что проходил в голландском городе — Херенвен. В итоговой квалификации результатом 118,212 он занял двадцать второе место.

На зимних Олимпийских играх 2018 Стафан был заявлен для участия в масс-старте. 24 февраля в финальном забеге масс-старта Дуэ Шмидт финишировал с результатом 7:47.53. В общем итоге он занял 13-е место.

Примечания

Ссылки 
 Стефан Дуэ Шмидт — профиль на сайте Eurosport.com
 Стефан Дуэ Шмидт — профиль на сайте SpeedSkatingNews
 Стефан Дуэ Шмидт — профиль на сайте Shorttrackonline
 Стефан Дуэ Шмидт — профиль на сайте Speedskatingresults.com
 Стефан Дуэ Шмидт — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
 Стефан Дуэ Шмидт — профиль на сайте Olympic.org
 Стефан Дуэ Шмидт — профиль на сайте Dansk Skøjte Union
 

Конькобежцы Дании
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года